Bošnjaci, jedan od 3 konstitutivna naroda BiH
 Bošnjaci (Hrvati u Mađarskoj), etnička skupina Hrvata u Mađarskoj

Naselja:
 Bošnjaci (općina), mjesto i općina u Hrvatskoj
 Bošnjaci (Sanski Most, BiH), naselje kod Sanskog Mosta, BiH

Ostalo:
 Bošnjaci (vojska), elitna pruska kavalerija

 "Bošnjacima" su se u prošlosti ponekad nazivali svi stanovnici Bosne, bez obzira na vjeru i nacionalnost.